Алексе́й Ива́нович Абрико́сов:
 Абрикосов, Алексей Иванович (1824—1904) — российский фабрикант.
 Абрикосов, Алексей Иванович (1875—1955) — советский патоморфолог, академик АН СССР и АМН СССР, Герой Социалистического Труда.